Metag ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Metag (* 1984), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Peter Metag (1950–2013), deutscher Konzertveranstalter